El Príncipe José de Liechtenstein (en alemán: Josef  Wenzel Maximilian Maria von und zu Liechtenstein; Londres, Inglaterra, 24 de mayo de 1995) es el primer hijo del príncipe heredero Luis de Liechtenstein y de su esposa, la princesa Sofía de Baviera, duquesa en Baviera. Ocupa la segunda posición en la sucesión al trono de Liechtenstein, solo por detrás de su padre. Tiene el tratamiento protocolario de Su Alteza Serenísima.

Biografía

Nacimiento 
El Príncipe José de Liechtenstein nació el 24 de mayo de 1995 en el Hospital Portland de West End (Londres), siendo el primer hijo del príncipe heredero Luis de Liechtenstein y de la princesa Sofía de Baviera.

Nombres 
José Venceslao (Josef Wenzel): Homenaje a su ancestro el príncipe José Venceslao de Liechtenstein.
Maximiliano (Maximilian): Homenaje a su abuelo materno el príncipe Max Emanuel de Baviera, duque en Baviera, y por su tío paterno y padrino de bautismo, el príncipe Maximiliano de Liechtenstein.
María (Maria): De acuerdo con la costumbre de las monarquías europeas de religión católica, también le fue dado el nombre de María, en honor a la Virgen María.

Hermanos 
El príncipe José tiene dos hermanos y una hermana:
 Princesa María Carolina (17 de octubre de 1996)
 Príncipe Jorge Antonio (20 de abril de 1999)
 Príncipe Nicolás Sebastián (6 de diciembre de 2000)

Educación 
El príncipe José se educó en Malvern College, un internado mixto en Worcestershire, Inglaterra, donde estuvo también acompañado por su hermana María Carolina. En Malvern, el príncipe era conocido como "Wenzel Liechtenstein". Se graduó en 2014. Pasó un año sabático realizando una pasantía en el Senado de los Estados Unidos y viajando a Perú y Bolivia.

Carrera militar 
Siguiendo los pasos de su padre, acudió a la prestigiosa Real Academia Militar de Sandhurst, en el Reino Unido, donde se graduó en agosto de 2017.

Príncipe de Liechtenstein 
Desde su nacimiento, José lleva el título de príncipe de Liechtenstein y conde de Rietberg. Es segundo en la línea sucesoria del trono de su país, precedido solo por su padre, que es príncipe regente de Liechtenstein desde el 15 de agosto de 2004.

Sin embargo, su abuelo, el príncipe Juan Adán II sigue siendo jefe del Estado, y jefe de la Casa de Liechtenstein. Cuando el príncipe Luis tome el cargo de su padre, José Venceslao será llamado príncipe heredero.

Títulos y tratamientos 
 24 de mayo de 1995 – presente: ''Su Alteza Serenísima, el príncipe José Venceslao Maximiliano María de Liechtenstein, Conde de Rietberg.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Liechtenstein
Nacidos en Londres
Graduados de la Real Academia Militar de Sandhurst
Católicos de Liechtenstein
Liechtensteinianos del siglo XX
Liechtensteinianos del siglo XXI